Jonas Svensson (Verdal, 1993. március 6. –) norvég labdarúgó, a Rosenborg hátvédje.

Források 
Jonas Svensson adatlapja a transfermarkt.co.uk oldalon 

1993-ban született személyek
Norvég labdarúgók
A Rosenborg labdarúgói
Labdarúgóhátvédek
Élő személyek
Nagyon rövid sportcikkek